

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe d'Irlande de rugby à XV

Lien externe 
 

Irlande
États-Unis